Laserpitium montanum är en flockblommig växtart som beskrevs av Jean-Baptiste de Lamarck. Laserpitium montanum ingår i släktet spenörter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Spenörter
montanum